Udolph ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Udolph (* 1943), deutscher Onomastiker, Professor für Namenforschung
 Ludger Udolph (* 1953), deutscher Slawist